Nyberg è un cognome e può riferirsi a:

Persone 
Arne Nyberg, calciatore svedese
Fredrik Nyberg, ex sciatore alpino svedese
Karen Nyberg, astronauta statunitense
Katja Nyberg, pallamanista norvegese

Altro 
15492 Nyberg, asteroide